L'Azienda autonoma di Stato di produzione (AASP) è un'impresa pubblica della Repubblica di San Marino.

L'AASP ha iniziato l'attività il 30 novembre 1982, sulla base della legge 30 maggio 1982, n. 103. All'inizio degli Anni '80 il Governo sammarinese istituì alcune aziende autonome finalizzate a realizzare l'intervento dello Stato nell'ambito della produzione di beni e nella gestione di servizi pubblici destinati al soddisfacimento di necessità e a promuovere lo sviluppo socio-economico della popolazione della Repubblica.

L'Azienda è un'impresa pubblica costruttrice e appaltatrice di lavori pubblici edili, stradali, di bonifica del territorio e in ambito agrario e forestale.

Voci correlate

Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici
Azienda autonoma di Stato filatelica e numismatica
Economia di San Marino

Aziende sammarinesi